Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 2011.

Титулу 2010. године су освојиле Серена и Винус Вилијамс.

Носиоци 

  Жисела Дулко /  Флавија Пенета (победнице)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (полуфинале)
  Лизел Хубер /  Нађа Петрова (полуфинале)  Нурија Љагостера Вивес /  Марија Хосе Мартинез Санчез (друго коло)  Кара Блек /  Анастасија Родионова (четвртфинале)  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Штрицова (треће коло)
  Јулија Гергес /  Лиза Рејмонд (треће коло)
  Чан Јунг-јан /  Агњешка Радванска (треће коло)

<ol start="9">
  Бетани Матек Сандс /  Меган Шонеси ''(четвртфинале)
  Моника Никулеску /  Ци Јан (друго коло)
  Франческа Скјавоне /  Рене Стабс (прво коло)
  Викторија Азаренка /  Марија Кириленко (финале)
  Јелена Веснина /  Вера Звонарјова (друго коло)
  Шахар Пер /  Шуај Пенг ''(треће коло)
  Алиса Клејбанова /  Анабел Медина Гаригес (друго коло)
  Тимеа Бачински /  Татјана Гарбин (друго коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Види још 
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — мушкарци појединачно
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — жене појединачно
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — мушки парови
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — мешовити парови

Спољашње везе 
 Жреб

Отворено првенство Аустралије у тенису 2011.